Il doppio femminile del Rogers Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Samantha Stosur e Rennae Stubbs.

Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez hanno battuto in finale 2-6, 7-5, [11-9]  Samantha Stosur e Rennae Stubbs.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Cara Black /  Liezel Huber (semifinali)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (secondo turno)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (finale)
  Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (semifinali)

 Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (secondo turno) 
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (campionesse) 
 Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (primo turno) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Nadia Petrova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2009